Бојан Ковачевић је име и презиме следећих људи:

  (1957), српски цртач стрипова
 Бојан Ковачевић, ванредни професор на Факултету политичких наука Универзитета у Београду
 Бојан Ковачевић (1996), српски фудбалер
 Бојан Ковачевић (2004), српски фудбалер

Види још 
 Бојана Ковачевић, српска глумица

Референце